Памятник «Геро́ям Донба́сса» — монумент, воздвигнутый в честь добровольцев — участников вооружённого конфликта на востоке Украины, воевавших на стороне непризнанных республик ДНР и ЛНР.

Установлен в городе Ростове-на-Дону, в парке культуры и отдыха имени Николая Островского.

Описание 
Памятник представляет собой колонну высотой 6,5 метра, изготовленную из серого гранита, выполненную в стиле дорического ордера, увенчанную посеребрённым крестом добровольцев Донбасса, установленную на квадратном постаменте в центре круглой мощёной площади, на которой по периметру расположены четыре гранитных плиты, символизирующих 4-лучевую розу ветров, указывающую в направлениях севера, юга, запада и востока.

На передней стороне основания колонны расположен картуш с надписью «Героям Донбасса» и изображением аксельбанта.

На обратной стороне основания нанесена выдержка из толкования Евангелия от Иоанна — «За други своя».

История 
Церемония открытия памятника состоялась 16 октября 2017 года. На церемонии присутствовали глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко, помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.

«Сегодня для города Ростов-на-Дону знаменательный день. Мы открываем мемориал в честь тех людей, которые ценою своих жизней доказали, что можно сохранить русский мир. От имени администрации города, от имени ростовчан хочу сказать вам огромное спасибо за всё, что вы сделали для сохранения русского мира», — пояснил Кушнарёв.

Заказчиком памятника выступила межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса». Проект памятника и благоустройства территории был разработан скульптором Михаилом Альковым. Подрядчиком выступило ООО «МАСиВ».

Памятник устанавливался за счёт внебюджетных средств, на него было израсходовано около одного миллиона рублей.

Постамент для будущего памятника появился в парке в первой половине сентября 2017 года. Концепцию памятника 15 сентября утвердила межведомственная комиссия Ростова-на-Дону по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий. Согласно паспорту объекта, работы по установке памятника начались почти за 1,5 месяца до официального согласования комиссией.

К концу сентября монтаж памятника был завершён, чуть позже была нанесена надпись «Героям Донбасса». Как объяснили в городской администрации, это название было предложено авторами концепции, но комиссия его согласовала не сразу, а только к середине октября.

Памятник стал камнем преткновения между патриотично-настроенной частью ростовской общественности и либеральными активистами. Кроме того, масло в огонь подливает тот факт, что изначально, ещё с 70-х годов XX века, на месте памятника располагался монумент в память о советских подростках погибших в годы Великой Отечественной войны с Вечным Огнём, разрушенный и разворованный в 90-е годы. Монумент так и не был восстановлен уступив место современному сооружению.

Примечания

Ссылки 
 Памятник героям Донбасса — описание на туристическом портале «Rutraveller»
 Ростов-на-Дону — памятники и скульптуры / Туристический портал «My-Travels.club»
 Памятник «Героям Донбасса» в Ростове-на-Дону / Творческий портал «ЯВАРДА»
 Памятник героям Донбасса в Ростове-на-Дону (сюжет Екатерины Аркаловой) / ВИДЕО на youtube.com
 Блогеры обнаружили на памятнике героям Донбасса в Ростове-на-Дону эмблему украинской армии / «Дождь»
 В Кремле положительно оценили новый памятник героям Донбасса / «Theins.ru»

Памятники Ростова-на-Дону
Памятники участникам вооружённого конфликта на востоке Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
2017 год в Ростовской области
Здания и сооружения, построенные в 2017 году в России